

Voertuigen
 onderscheppingsvliegtuig - een type gevechtsvliegtuig
 Ford Crown Victoria Police Interceptor - een politieauto
 Interceptor 400 - een vliegtuig
 Jensen Interceptor - een auto

Popcultuur
 Interceptor (spelshow) - een Engelse spelshow uit 1989
 The Interceptor - een fictief schip uit Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
 Interceptor (strip) - een stripreeks van Ian Edginton en Steve Pugh
 Interceptor (1992) - een film van Michael Cohn uit 1992
 Interceptor (2022) - een film van Matthew Reilly uit 1992

Overige
 Interceptor (pantser) - een lichaamspantser gebruikt door het Amerikaanse leger
 Interceptor Group - een voormalig computerspelontwikkelaar
 Milbemycin oxime - een diergeneesmiddel van Novartis